Reljef može značiti:

 Reljef, ravnine i neravnine na Zemljinoj površini
 Reljef (umjetnost)